Байбы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Байбы — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.

Россия 
 Байбы — деревня в Тевризском районе Омской области.